Kim Kuk-hyang (haltérophilie) (1993-), une haltérophile nord-coréenne.
Kim Kuk-hyang (plongeon) (1999-), une plongeuse nord-coréenne.